N70 peut faire référence à :
 N70 ou Henize 70, une superbulle de la constellation de la dorade ; 
 Nokia N70, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Salpingite et l’ovarite, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres